Iria steht für:

 Iria, antike Stadt in Ligurien, heute Voghera, Lombardei
 Iria, rechter Nebenfluss des Po, siehe Staffora #Geschichte
 Iria Flavia, antike Stadt in Galicien, heute Padrón
 Titularbistum Iria Flavia
 Kap Iria, Kap an der Argolis, Griechenland, siehe Schiffswrack von Kap Iria
 Cova da Iria, Flurbezeichnung für den Ort der Erscheinung der Jungfrau Maria von Fátima
 Iria: Zeiram – The Animation, japanische Anime-Serie

Heilige:
 Irene von Tomar († 653), portugiesische Heilige
 Iria von Azóia, portugiesische Heilige

Iria ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Iria (1909–1992), portugiesischer Historiker und Archivar

Die Abkürzung IRIA steht für:
 Indian Radiology and Imaging Association
 Institut de recherche en informatique et automatique, früherer Name der französischen Forschungseinrichtung Institut national de recherche en informatique et en automatique

Siehe auch:
 Santa Iria

IRIA